A disputa de pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 foi realizado no Centro Olímpico de Pentatlo Moderno no Complexo Olímpico de Gougi em Atenas nos dias 26 e 27 de agosto.

As cinco modalidades que compõem o pentatlo moderno são: tiro, esgrima, natação, hipismo e corrida. Nessa ordem, os competidores disputam uma modalidade por vez e vão acumulando pontos baseados em seu desempenho. O atleta que acumula o maior número de pontos ao final é proclamado campeão.

Masculino 

Resultado final

Feminino 

Resultado final

Quadro de medalhas do pentatlo moderno 

Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos